Jokić est un patronyme porté notamment par :

 Bojan Jokić (1986-), footballeur international slovène ;
 Đorđe Jokić (1981-), footballeur serbe ;
 Nikola Jokić (1995-), joueur serbe de basket-ball ;
 Predrag Jokić (1983-), joueur de water-polo international monténégrin.